Fils de France peut désigner :
 Fils de France, une des appellations des membres de la Maison de France ;
 Fils de France, une chanson écrite par Damien Saez au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle française de 2002 ;
 Fils de France, un film de 1946 réalisé par Pierre Blondy avec Jimmy Gaillard et Jean Mercanton.
 Fils de France, une association présidée par Camel Bechikh.

Homonymie de titre